Mstislav I di Kiev – Gran Principe di Kiev dal 1125 al 1132
 Mstislav II di Kiev – Gran Principe di Kiev dal 1167 al 1169 e nel 1170
 Mstislav III di Kiev – Gran Principe di Kiev dal 1212 al 1223